Enge est un patronyme porté notamment par :

 Erik Enge (1852-1933), agriculteur et homme politique norvégien ;
 Tomáš Enge (1976-), pilote automobile tchèque.